90 км (Каторжанка) — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области.

География и происхождение названия 
Расположен в 76 км к северо-востоку от станции Слюдянка I к юго-западу от устья реки Каторжанки. Остановочный пункт 90 км назван по своему расстоянию от станции Иркутск-Сортировочный.

История 
Ранее близ платформы находился посёлок строителей КБЖД, который в 1950-е годы был покинут.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги